Села:
 Низове — Кіровоградська область, Новоархангельський район

 Низове — колишнє село Красногвардійського району Криму, зняте з обліку 19 листопада 2008 року.